Pernod heeft meerdere betekenissen:
 Pernod Ricard, een Frans bedrijf
 Pernod (Seine), een voor dit bedrijf ontwikkelde motorfiets
 Pernod (Parijs), een ouder historisch motorfietsmerk